Bred 2 Die · Born 2 Live — дебютный студийный альбом американского рэпера Lil Scrappy, который вышел 4 декабря 2006 года. Альбом дебютировал под номером 24 в чарте Billboard 200, и продался 82000 копий.

Об альбоме 
Гостями альбома стали такие музыканты, как Yung Joc, Stayfresh, Young Buck, Young Dro, Bohagon, Lil Jon, Three 6 Mafia, Playboy Tre, Lloyd, Yo Gotti, Lil' Chris, Nook, Olivia и 50 Cent. Продюсерами альбома стали Eminem, Lil Jon, 50 Cent, Sha Money XL, Jazze Pha, Drumma Boy, J. R. Rotem и Isaac «Ike Dirty» Hayes.

Список композиций 

Использованные семплы
 «Been a Boss»: Young Jeezy — «Do The Damn Thang».
 «Livin' in the Projects»: 2Pac, и Scarface — «Smile».
 «Oh Yeah (Work)»: YoungBloodZ, «Presidential Shit» и Lil Jon — «Snap Yo Fingers».

Не выпущенные треки
 «Pop It Off» (Спродюсированный Tec Beatz)
 «My Life» (при уч. 50 Cent & Chyna Whyte)
 «Put It In The Air» (при уч. Nivea)
 «You Ain’t Know» (при уч. Bo Hagon)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на allhiphop.com
 Рецензия на hiphopdx.com

Альбомы Reprise Records
Альбомы Warner Bros. Records
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy